Danmarks volleyballlandshold har flere betydninger:
Danmarks volleyballlandshold (damer)
Danmarks volleyballlandshold (herrer)